Żuławki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna
 Żuławki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda